Примера Дивисьон Чили 1933 () — 1-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Матч за чемпионство

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1933
Чили
1933 год в Чили